Куско может означать:

 Куско — город на юго-западе Перу, административный центр региона Куско и одноимённой провинции.
 Куско — одна из 13 провинций перуанского региона Куско.
 Куско — регион на юго-востоке Перу.
 Куско — королевство в Андах.
 Куско — архиепархия в Перу.
 Куско — главный герой мультфильма Похождения императора.
 Куско — площадь на севере Мадрида на бульваре Пасео-де-ла-Кастельяна.